Un charron était un artisan qui concevait, fabriquait et réparait les véhicules avant la motorisation. 

Le nom propre Charron peut faire référence à :

Patronyme 
 Al Charron (1966-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Charles Charron
 Claude Charron (1946-), homme politique et animateur de télévision québécois ;
 Claude Charron de La Barre (1622-1687), commerçant et homme politique français installé au Québec ; 
 Éric Charron (1970-), hockeyeur sur glace canadien ;
 Donalda Charron (1886-1967), allumettière et syndicaliste canadienne ;
  :
 Fernand Charron (1884-1965), physicien français ;
 Fernand Charron (1866-1928), coureur cycliste et coureur ; automobile, créateur et constructeur des automobiles Charron.
 François Charron (1953-), poète et essayiste canadien ;
 Guy Charron (1949-), hockeyeur sur glace canadien ;
 Jacques Charron (1951-), footballeur français ;
 Jean-Jacques Charron (1643-1718), magistrat et bibliophile français ;
 Maude Charron  (née en 1993), haltérophile canadienne ; 
 Nicole Charron (née en 1950) athlète française, spécialiste des courses de demi-fond ; 
 Pierre Charron (1541-1603), théologien et philosophe français ;
 Robert Charron (1918-1995), boxeur français ;

Personnages de fiction ou légendaires
 Piast le Charron, personnage légendaire polonais du  siècle ; 
 Les Charron, famille limousine et personnages centraux de la suite romanesque Le Pain noir de Georges-Emmanuel Clancier

Toponyme

Île Charron, une île du fleuve Saint-Laurent, agglomération de Longueuil, près du parc national des Îles-de-Boucherville, au Québec, du Canada.
Lac Charron, un plan d'eau douce du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, de la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Charron, un lac du Manitoba
Lac Charron, un lac de Lac-Croche, La Jacques-Cartier, au Québec.
Lac Charron, un lac de Nipissing, en Ontario.
Lac Charron, un lac en Matawinie, au Québec.

Charron, commune française de Charente-Maritime.
Charron, commune française de la Creuse.
Rue Charron, ancienne rue du centre-ville d'Aubervilliers, en banlieue parisienne.
 Rue Pierre-Charron, rue de Paris.

Île Charron, une îlot de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à la commune du Mont-Dore.

Autres 
 Charron, un ancien constructeur automobile français ;
 Maison Charron, un immeuble du  à Nantes ;
 Hôtel Le Charron, ou hôtel de Vitry, un hôtel particulier de l'île Saint-Louis à Paris.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France